Det gyldne bur er udpegelsen af årets målmand i Danmark. Tipsbladet har stået for kåringen siden 1984. Vinderen findes efter en afstemning blandt målmændene i den bedste (Superligaen) og den næstbedste række (1. division).

Vindere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Tipsbladets hjemmeside 
 26 års vindere af det gyldne bur 

Kåringer i dansk fodbold